NK Tondach je nogometni klub iz Bedekovčine.

Trenutačno se natječe u 4. HNL Središte Zagreb.

Poznati igrači 
 Antonio Bosec
 Jurica Jurčec
 Dominik Kotarski
 Josip Posavec 
 Igor Postonjski
 Marko Kolar

Tondach